Николай Георгиевич Синяк (, , ) — белорусский ученый, экономист, кандидат экономических наук, ректор Частного института управления и предпринимательства в Минске.

Биография 
Окончил с отличием Белорусский государственный технологический университет в 1995 году по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». В 1998 году окончил аспирантуру этого же университета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Позже также обучался в докторантуре БГТУ. В 2001 году прошел переподготовку по специальности «Английский язык» в Минском государственном лингвистическом университете.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» защитил в 1998 году в Белорусском государственном технологическом университете. Тема диссертации: «Методы обоснования производственной программы мебельного предприятия». В 2005 году Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь присвоила ему ученое звание доцента по специальности «Экономика», а в 2019 году оформила ему национальный диплом доктора философии по экономике.

Работал на предприятиях в сфере деревообработки и машиностроения в Слониме и Минске. С 1998 по 2017 год работал в Белорусском государственном технологическом университете в Минске, в том числе в 2008—2009 годах занимал должность заведующего кафедрой экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса, а с 2009 по 2017 годы занимал должность заведующего кафедрой организации производства и экономики недвижимости этого же вуза. С 2017 года — профессор, а с октября 2018 года — декан факультета прикладной теории информации, машинного интеллекта и робототехники в Университете информационных наук и технологий имени Святого Апостола Павла в Охриде (Македония). Также являлся научным сотрудником факультета социально-экономических отношений Тренчинского университета Александра Дубчека в Словакии, вице-президентом по международному развитию Университета UMEF в Женеве (Швейцария), а также приглашенным профессором Западно-саксонской высшей школы в городе Цвиккау в Германии.

26 октября 2020 года приказом министра образования Республики Беларусь назначен на должность ректора Частного института управления и предпринимательства в Минске.

Научные интересы 
Основные научные интересы сконцентрированы в области цифровой экономики, «смарт» устойчивого развития, менеджмента, экономики предприятий, экономики недвижимости, ее оценки и управления. Исследует также вопросы экономики лесного хозяйства и развития лесопромышленного комплекса, инновационного и устойчивого развития предприятий и отраслей экономики, занимается экономико-математическим моделированием и решением актуальных задач по экономике и управлению для целей устойчивого развития, изучает проблемы повышения эффективности использования и вовлечения государственной собственности в экономическую деятельность, вопросы реструктуризации предприятий.

Автор более 200 научных публикаций, в том числе десяти монографий и двух десятков учебных и учебно-методических изданий. Подготовил одного кандидата наук. Организатор и член организационных и программных комитетов ряда международных научных и научно-практических конференций в Белоруссии и за рубежом. Член редакционных коллегий ряда отечественных и международных научных журналов.

Общественная активность 
Специальный представитель Генерального секретариата организации Евразийского экономического сотрудничества (EECO) в Европейском союзе (с 2018 года). Председатель комитета по науке и образованию EECO. Член Высшего совета Евразийского рынка недвижимости, Немецкого общества исследователей недвижимой собственности, Европейского Общества недвижимости и др. Является национальным сертифицированным экспертом в сфере частно-государственного партнерства.

Источники и ссылки 
 База данных «Ученые Беларуси» Национальной библиотеки Белоруссии
 Биография на сайте Белорусского государственного технологического университета
 Белорусский ученый из БГТУ стал деканом одного из факультетов университета в Македонии
 Биография на сайте Ekonomika.by

Преподаватели Белорусского технологического университета
Экономисты Белоруссии